Sindrom stečene imunodeficijencije
 Sida (Animalia),  rod rakova iz reda Diplostraca.
 Sida (Plantae), biljni rod iz porodice Malvaceae.